Артроскопия (артроскопи́ческая хирурги́я, ) — минимально инвазивная хирургическая ортопедическая манипуляция, осуществляемая в целях диагностики и/или лечения повреждений внутренней части сустава. Проводится с использованием артроскопа — разновидность эндоскопа, который вводится в сустав через микроразрез. Артроскопические манипуляции могут выполняться как для диагностики, так и для лечения многих ортопедических заболеваний, включая «суставную мышь», разрыв поверхности хряща, разрыв передней крестообразной связки и удаление поврежденного хряща.

Преимущество артроскопии перед традиционной открытой хирургией в том, что сустав не открывается полностью. Вместо этого, например, при артроскопии коленного сустава делаются только два маленьких отверстия: одно для ввода артроскопа, другое — для хирургических инструментов, при помощи которых может быть произведено полное или частичное удаление мениска. Это сокращает процесс послеоперационного восстановления и увеличивает шанс успеха проведения операции, так как степень повреждения соединительных тканей намного ниже, чем в случае с открытой операцией. Это особенно удобно для профессиональных спортсменов, которые часто сталкиваются с повреждениями коленных суставов и при этом должны быстро восстанавливаться. Также после артроскопии рубцы остаются менее заметными благодаря незначительной величине надрезов.

При артроскопии хирурги вводят в суставную полость ирригационную жидкость, которая используется для размежевания суставов и организации пространства для проведения операции. Иногда эта жидкость может просочиться в окружающие мягкие ткани и вызвать кровоизлияние и отек.

Хирургические инструменты, используемые в артроскопии, имеют меньший размер, чем традиционные. Врачи, наблюдая область сустава на видеомониторе, могут диагностировать и оперировать разрывы тканей сустава: связок, менисков и хрящей.

Технически возможно сделать артроскопическую диагностику почти любого сустава в организме человека. Чаще всего проводят артроскопию следующих суставов:
 Коленный сустав
 Плечевой сустав
 Локтевой сустав
 Лучезапястные суставы
 Тазобедренный сустав
 Голеностопный сустав
 Суставы стоп

История 

В 1919 году профессору Кэндзи Такаги ( Kenji Takagi) из Токио было доверено выполнение первого артроскопического обследования коленного сустава пациента. В своих первых пробах проведения артроскопии он использовал 7,3-миллиметровый цистоскоп. Недавно было обнаружено, что датский врач Северин Нордентофт ( Severin Nordentoft) уже сообщал о возможностях проведения артроскопии коленного сустава ещё в 1912 году на 41-м конгрессе Немецкого сообщества хирургов в Берлине. Он окрестил эту процедуру arthroscopia genu (лат.). Нордентофт использовал стерильный физиологический раствор — раствор борной кислоты — в качестве оптического носителя и вводил устройство внутрь сустава через внешнюю границу коленной чашечки. Однако неизвестно, проводил ли он анатомические исследования умерших или работал с живыми пациентами.

Новаторские исследования в области артроскопии начались ещё в 1920-х годах работой Ойген Бирхер  Eugen Bircher. Господин Бирхер тогда опубликовал несколько работ на тему проведения артроскопии коленного сустава в диагностических целях. После диагностики разорванных тканей с помощью артроскопии, Бирхер осуществлял открытые операции по удалению или лечению поврежденных тканей. Первоначально он использовал электрический лапароскоп Якобеуса в целях проведения диагностических процедур, который, однако, давал весьма скудный обзор сустава. Позже, в соображениях улучшения видимости, он разработал технологию, позволяющую увеличить контрастность в 2 раза. Бирхер прекратил исследования в области эндоскопии в 1930 году, и его работами в значительной степени пренебрегали в течение нескольких десятилетий.

Хотя господин Бирхер и считается изобретателем артроскопии коленного сустава, японский хирург Масаки Ватанабэ ( Masaki Watanabe), доктор медицинских наук, получил главное разрешение на проведение артроскопии в области интервенционной хирургии. Господин Ватанабэ был вдохновлён работой и преподаванием доктора Ричарда О’Коннора. Позднее, доктор Хешмат Шахриари ( Heshmat Shahriaree) начал проводить эксперименты по удалению фрагментов мениска.

Эти люди и разработали совместно первый операционный артроскоп; они работали вместе с целью получения первых качественных цветных фотографий внутрисуставной области. Артроскопы были существенно усовершенствованы благодаря технологическим достижениям, в частности, в области гибкой волоконной оптики 1970-1980-х годов.

Артроскопия коленного сустава 

Артроскопия коленного сустава часто заменяет классическую артротомию, которая постепенно отходит в прошлое. На сегодняшний день артроскопия коленного сустава обычно проводится в целях лечения травм менисков, восстановления передней и задней крестообразных связок и разрушений хряща. Артроскопия также выполняется просто с диагностической целью, однако, в последнее время она главным образом заменяется магнитно-резонансной томографией.

После проведения артроскопии может развиться отёк области коленного сустава. В первые несколько суток после операции рекомендован покой для коленного сустава. Важно, чтобы отек полностью спал, чтобы не вызвать болевого синдрома и воспаления ещё больше.

При обычной артроскопии колена небольшая оптоволоконная камера (артроскоп) вставляется в сустав через небольшой разрез, около 4 мм (1/8 дюйма) в длину. В сустав вводится специальная жидкость для улучшения обзора его элементов. В целях осмотра других областей сустава могут быть проделаны ещё несколько разрезов. Затем в эти разрезы могут быть введены хирургические инструменты для проведения манипуляций. После завершения хирургических манипуляций производится промывание сустава.

Артроскопическая хирургия коленного сустава производится во многих целях, однако польза хирургических вмешательств с целью лечения остеоартроза остаётся сомнительной. В 2002 году в журнале New England Journal of Medicine было опубликовано плацебо-контролируемое двойное слепое исследование артроскопии остеоартроза коленного сустава. В исследовании принимали участие 180 ветеранов войны с данным заболеванием. Одним рандомизированно проводили артроскопическую санацию раны с промыванием, а другим промывание без обработки (поверхностные разрезы кожи были произведены только для эффекта проведения хирургических манипуляций). В течение 2-х лет после операций пациенты сообщали о наличии и степени болевых ощущений, а также о двигательной способности суставов. О том, какой из пациентов получил хирургическую обработку раны, а какой нет, не знали ни пациенты, ни независимые исследователи (именно поэтому этот метод исследования и называется «двойным слепым»). Как ни удивительно, исследование показало, что ни у одного из пациентов активной группы не наблюдалось уменьшения болевых ощущений или улучшения двигательной способности в большей степени, чем у пациентов из плацебо группы. Так как нет явных подтверждений полезности таких [операций в борьбе с остеоартрозом коленного сустава, многие с неохотой соглашаются на их проведение: мало того, что они обладают сомнительной и неочевидной пользой, ещё и могут нанести вред с случае некачественного проведения. Исследование, проведённое в 2008 году, показало, что приём лекарств и физиотерапия не оказывают должного воздействия на хронические боли. Поскольку артроскопия в основном проводится с целью лечения болезненных разрывов и иных повреждений менисков, недавнее исследование, опубликованное в New England Journal of Medicine, которое показывает, что около 60 % таких разрывов оказываются абсолютно безболезненными и проходят без симптомов, может в целом поставить под сомнение полезность проведения артроскопии для борьбы с такой травмой.

Артроскопия плечевого сустава 

Артроскопия часто используется для лечения различных заболеваний плеча, таких как субакромиальный импинджмент, остеоартроз ключично-акромиального сустава, разрыв вращательной манжеты, капсулит («замороженное плечо»), хронический тендинит и частичный разрыв сухожилия длинной головки бицепса, повреждение SLAP и нестабильность плечевого сустава.
Артроскопическое лечение применяется при хронической нестабильности плечевого сустава (привычный вывих). Менее травматичная технология для пациента по сравнению с открытым способом лечения, значительно улучшает результат операции, сокращает время пребывания в стационаре и реабилитации, возвращения к активности.

Артроскопия лучезапястного сустава 

Артроскопия лучезапястного сустава применяется для обследования и лечения заболеваний, связанных с повседневной нагрузкой на запястья, переломов, а также разрывов и иных повреждений связок. Она также используется для оценки разрушений, причинённых артритом.

Артроскопия позвоночника 

Множество хирургических вмешательств, связанных с позвоночником, включает в себя удаление костей, мышц или связок для того, чтобы получить доступ к требующим лечения участкам. В некоторых случаях торакальные операции требуют доступа хирурга к проблемному участку через грудную клетку, что значительно удлиняет время восстановления.

Артроскопические (или эндоскопические) манипуляции позволяют хирургу получить доступ и излечить различные повреждения позвоночника с минимальным вредом для прилегающих тканей. Период восстановления значительно сокращается, благодаря относительно малому размеру
необходимого надреза. Поэтому многие пациенты получают амбулаторное лечение. Масштаб восстановления и его период зависят от тяжести заболевания и общего состояния пациента.

Показания для артроскопических процедур:
 грыжа межпозвоночного диска и дегенерация диска
 искривление позвоночника
 опухоли
 общая травма позвоночника

Примечания

Ссылки 

 Arthroscopy Association of North America
 Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic and Related Surgery
 Diagnostic Arthroscopy — tutorials by Dr Angus Strover — KNEEguru
 Shoulder SLAP tear images 
 Knee 3D Presentation

Артроскопическое лечение повреждения мениска коленного сустава (наглядное видео): 
 Удаление поврежденной части мениска
 Обработка мениска шейвером
 Вапоризация мениска.
 Техника забора и моделирования трансплантата из сухожилия четырехглавой мышцы бедра

Хирургия
Ортопедические операции
Эндоскопия